Фе́рма — сільськогосподарське підприємство, що належить фермеру
 Фе́рма — будівельна конструкція

Прізвище 
 Ферма́ П'єр — французький математик

Топонім 

 Ферма — місто Стародавньої Македонії, територія якого увійшла у нове місто — Салоніки

Села:
 Ферма — Київська область, Фастівський район, Бишівська сільська громада
 Ферма — Київська область, Бучанський район, Макарівська селищна громада